Бугузу́нский источник () — водный источник в Алтайских горах, находится в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Памятник природы Республики Алтай. Впервые статус памятника природы был присвоен постановлением Алтайского краевого совета в 1978 году, современный статус установлен постановлением Правительством Республики Алтай и дополнен дальнейшими постановлениями.

Местонахождение 

Источник находится в долине реки Аккаялу-Озек, левого притока реки Бугузун в 5,1 км от устья. Расстояние до ближайшего населённого пункта — села Кокоря — 40 километров в юго-западном направлении. Автомобильная дорога грунтовая, без покрытия, проезд по которой возможен только на автомобилях повышенной проходимости. Трудности в дороге представляют многочисленные броды и крутые подъёмы.

Описание

Тип родника 
Источник находится вблизи зоны разлома, разделяющий известняки от вулкагенновой толщи. Трещинно-карстовые воды рассредоточено истекают к подошве выхода кореных марморизированных известняков. Ручей образуют стекающиеся воды от трёх мощных источников, приуроченных к участку рассредоточенного выхода. Родник каптирован тремя стальными трубами, по которым забирается вода для приема ванн, в оборудованы домиках. Высота над уровнем моря — 2381 м.

Гидродинамический и температурный режим 
Источники действуют сезонно, с июня по октябрь. Суммарный максимальный дебит всего комплекса может достигать — 0,6 м³, средний суммарный дебит — 0,3 м³. Температура воды при этом — 6 °C.

Качественный состав вод 
Минерализация воды — 0,21 г/дм³, вода слабощелочная, с pH = 7,8; мягкая с жесткостью 2,6-2,7 мгэкв/дм³, гидрокарбонатный, магниево-кальциевый.

Состав воды меняется в течение сезона. Весной и летом — натриево-кальциевый, в осенний период — магниевокальциевый.

В водах родника устанавливаются в мг/дм³:

 железо — 36
 марганец — 3,2
 цинк — 2,6
 ртуть — 0,03
 мышьяк — 0,73
 литий — 1,6

Из биогенных компонентов в воде обнаружены: фтор — 0,02 мг/дм³, двуокись кремния — 2,0 мг/дм³, йод в концентрациях 0,0002 мг/дм³. Загрязнители азотной группы присутствую в вводе в незначительных концентрациях, намного ниже ПДК: аммоний — 0,01 мг/дм³, нитриты — ниже предела обнаружения, нитраты — 2,8 мг/дм³.

Вода отвечает нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 по определённым показателям для питьевых целей.

По нормативам физиологической полноценности вода в источнике имеет оптимальный диапазон по минерализации (0,35 г/дм³), бикарбонатам (195,2 мг/дм³), кальцию (38,0 мг/дм³), магнию (12,16 мг/дм³), натрию с калием (82,67 мг/дм³) хлоридам (3,2 мг/дм³), сульфатам (20,39 мг/дм³). По приведённым показателям воды источника соответствуют нормативам качества расфасованных высшей категории. По натрию с калием — 1 категории. Но данная вода не оптимальна по фторидам (0,02 мг/дм³), йоду (0,0002 мг/дм³).

Качество вод 
По «Классификации минеральных вод и лечебных грязей для целей их сертификации» (Минздрав России, методические указания № 2000/340) воды источника относятся к минеральным природным столовым водам и представляют ценность как природные пресные воды, которые могут быть использованы для питья, приготовления пищи, для целей розлива без специальной реагентной водоподготовки.

Традиционное использование 
Источник традиционно используется местными жителями в лечебных целях. Традиционные взгляды основываются на том, что за излечением стоит не сам состав вод, но различные силы, которые действуют напрямую и через природные объекты. Таким как например вода. Для того, чтобы «духи» и далее не прекращали давать силу воде, необходимо «правильно» вести себя в таком месте, благожелательно общаться с духом места, приносить дары. Именно поэтому на веточки близлежащих кустов привязаны жертвенные ленточки дьалама.

Инфраструктура 
В виду труднодоступности местности и сурового климата (безморозный период всего 68 суток) рекреационный потенциал источника весьма невысок. Но тем не менее на источнике имеются домики для приёма гостей, оборудованы места для отдыха.

Галерея

Примечания 

Минеральные источники
Родники Республики Алтай
Памятники природы Республики Алтай
Водные объекты Кош-Агачского района
Гидрологические памятники природы